Вајена се може односити на:
 Вајена (Њу Џерзи)
 Вајена (Џорџија)
 Вајена (Илиноис)
 Вајена (Јужна Дакота)
 Вајена (Западна Вирџинија)
 Вајена (Луизијана)
 Вајена (Мериленд)
 Вајена (Мисури)
 Грејт Медоус-Вајена (Њу Џерзи)

Види још 
 Вијена, вишезначна одредница